Bichel heißen:

geographische Objekte:
 ein oberdeutsches Wort für Hügel – dort auch zur Namenkunde

 Bichel (Bosau), Ortsteil der Gemeinde Bosau, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Bichel (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bichel (Rettenberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bichel (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Bichel (Wasserburg), Ortsteil der Gemeinde Wasserburg (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Bichel (Wertach), Ortsteil des Marktes Wertach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Personen:
 Ulf Bichel (1925–2013), deutscher Sprach- und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Bichl (Begriffsklärung), Pichel